«Кто ж такие птички?» — кукольный мультипликационный фильм 1978 года режиссёра Юлиана Калишера по сценарию Бориса Заходера, на основе его сказки «Жил-был Фип» (1977).

Сюжет 

Только что вылупившийся цыплёнок отправляется в путешествие в поисках собственной идентичности. Он пытается выяснить, кто такие птички и что он за птица. В ходе странствия он получает разные сведения о птицах и в результате приходит к курице-несушке с такими же, как и он, цыплятами.

Создатели

Песни 
 Песня главного героя «Кто ж такие птички?» («Надо в дорогу…») (музыка А. Журбина, слова Б. Заходера), исполняемая Кларой Румяновой, является лейтмотивом фильма.
 Песня лягушки «Лягушку спросили: о чём вы поёте?..», которую главный герой принимает за пение птиц.

Критика 
В изданном в 2006 году альбоме «Наши мультфильмы: лица, кадры, эскизы, герои, воспоминания» мультфильм назван «изящным и обаятельнейшим фильмом „для самых маленьких“», которому «свойственна удивительная пластическая изобретательность и „рукотворность“».

Примечания 

Мультфильмы ТО «Экран»
Мультфильмы Юлиана Калишера
Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1970-х годов
Кукольные мультфильмы СССР 1978 года
Мультфильмы о птицах
Мультфильмы по сценариям Бориса Заходера